Clelland ist der Familienname folgender Personen:

 Lana Clelland (* 1993), schottische Fußballspielerin
 Shirley Clelland (* 1951), britische Fünfkämpferin

Siehe auch:
 Cleland